Bestemming (ruimtelijke ordening), de functie die is toegewezen aan een bepaalde zone in een bestemmingsplan
Het reisdoel van een reiziger, vracht of vervoerdienst

Zie ook
De bestemming